HMS Leander je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Leander (1780) 
 HMS Leander (1813) 
 HMS Leander (1848) 
 HMS Leander (1872) 
 HMS Leander (75) 
 HMS Leander (F109) 

Leander